Pravda (,  „Wahrheit“,  „Gerechtigkeit“) bezeichnet:

 die wissenschaftliche Transliteration oder englische Transkription des Namens der russischen Zeitung Prawda
 eine slowakische Tageszeitung, siehe Pravda (Slowakei)
 eine serbische Tageszeitung, siehe Pravda (Serbien)
 einen Comic von Guy Peellaert, siehe Pravda (Comic)
 Burg Pravda in Tschechien
 Pravda (Džbán), Plateau im Džbán, Tschechien

Pravda ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pravda, slowakischer Astronom
 Christian Pravda (1927–1994), österreichischer Skirennläufer
 George Pravda (1918–1985), britischer Schauspieler
 Jozef Dniel Pravda (* 1950), emeritierter Superior von Baku

Siehe auch:
 Prawda (Begriffsklärung)